Le mot parallélisme décrit le fait d'être , selon le contexte il peut avoir une signification particulière :

 en géométrie, le parallélisme est la propriété liant deux ensembles ayant même direction ;
 en informatique et sciences de l'information, le parallélisme implique que plusieurs actions coordonnées sont effectuées en même temps ;
 en mécanique (automobile), la géométrie de suspension (ou par abus de langage le parallélisme) est un réglage de l'angle que forment les roues entre elles ;
 en rhétorique, le parallélisme est une figure de style ;
 en métrologie, le parallélisme est une spécification géométrique d'orientation liant un élément tolérancé par rapport à une référence ;
 en biologie de l'évolution, le parallélisme est une homoplasie apparue chez des taxons relativement proches ;
en philosophie, Leibniz est à l'origine de la théorie du parallélisme comme réponse au problème corps-esprit ;
 en droit, le parallélisme des formes est un principe.

Voir aussi